Арисменди () — баскская фамилия. Известные носители:

 Арисменди, Даниэль (род. 1982) — венесуэльский футболист, нападающий.
 Арисменди, Диего (род. 1988) — уругвайский футболист, полузащитник.
 Арисменди, Родней (1913—1989) — деятель левого движения Уругвая.
 Арисменди, Хавьер (род. 1984) — испанский футболист.
  (1775—1841) — венесуэльский генерал, герой венесуэльской Войны за независимость.
 Касерес де Арисменди, Луиза (1799—1866) — жена генерала Арисменди, героиня венесуэльской Войны за независимость.
 Арисмендиарриета, Хосе Мария (сокращённо Арисменди; 1915—1976) — католический священник, основатель Мондрагонского кооперативного движения в Стране Басков.
 Арисменди Мартинес, Юлен Луис (род. 1976) — испанский шахматист, гроссмейстер (2004).

Другое
  — муниципалитет в Венесуэле.